Боло (, , , ) — большой режущий инструмент филиппинского происхождения, схожий с мачете. Помимо Филиппин распространен в Индонезии, Малайзии и Брунее, а также на Кубе. Применяется в основном в сельском хозяйстве, например, для вырубки растительности и прокладывания троп. Однако также боло используется в качестве оружия в филиппинских боевых искусствах.

Внешний вид и характеристики 
Боло имеет ручку из древесины или рогов животных и стальной клинок, который изгибается и расширяется на конце. Это перемещает центр тяжести вперед, придавая дополнительную силу рубящему удару. Так называемые боло для джунглей, которые больше подходят для применения в бою, обычно более длинные и менее широкие у кончика, чем боло для садоводства, которые, как правило, имеют округлые кончики.

История применения 
Боло использовался в качестве сельскохозяйственного инструмента ещё во время испанского колониального владычества на Филиппинах. Из-за своей доступности и распространенности применялся как оружие в различных военных действиях. Так, например, он был вооружением членов организации Катипунан во время Филиппинской революции и партизан филиппино-американской войны.
 Известен как минимум один эпизод применения боло в Первой мировой войне. 14 мая 1918 года в Аргонском лесу американский солдат Генри Джонсон вступил в ближний бой с группой немецких солдат и убил нескольких, в том числе при помощи этого ножа.
 Во время Второй мировой войны нож боло состоял на вооружении Первого Филиппинского пехотного полка армии США.

См. также 
 Фернандес, Ньевес

Холодное оружие по алфавиту
Ножи по алфавиту
Сельскохозяйственные инструменты
Клинковое оружие
Военные ножи